Radoševac je lahko:
 Radoševac, Babušnica (Srbija)
 Radoševac, Golubac (Srbija)